Anthony Bourdain - bez rezerwacji – amerykański cykl programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej i podróżniczej wyprodukowany przez Travel Channel. Prowadzący Anthony Bourdain odwiedza różne kraje w poszukiwaniu ich kulinarnej specyfiki i tradycji. Autor wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie szefa kuchni zabarwione poczuciem humoru. Do tej pory wyprodukowano 6 sezonów programów obejmujących w sumie 105 odcinków.
 
W roku 2010 program otrzymał nominację do nagrodę Emmy w kategorii Najlepszy scenariusz programu dokumentalnego.

W Polsce program emitowany jest na kanale TLC i Kuchnia+.

Przypisy 
 Oficjalna strona
 Opis programu na stronie kuchnia.tv

Telewizyjne programy kulinarne